Хомутецкий — фамилия.

 Хомутецкий, Александр Васильевич (род. 1960) — советский и российский футболист, тренер.
 Хомутецкий, Николай Фёдорович (1905—1973) — архитектор, историк архитектуры, доктор искусствоведения, профессор. Директор ЛИСИ (1948—1952).

См. также 
 Хомутецкий сельский совет